Фреден:

 Фреден (Vreden) — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Фреден (Лайне) (Freden (Leine)) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Фреден (остров) — остров архипелага Земля Франца-Иосифа.

В спорте:
 Фреден (футбольный клуб) — футбольный клуб из одноимённого города в Германии.